Svartån (schwedisch für „schwarzer Fluss“) ist ein häufiger Name kleinerer Flüsse in Schweden und der schwedische Name einiger Flüsse in Finnland:
 Svartån, Fluss in der südfinnischen Landschaft Uusimaa, siehe Karisån

Schweden:
 Svartån (Hjälmaren), Zufluss des Hjälmaren in Närke
 Svartån (Högvadsån), Abfluss des Sees Svarten zum Fluss Högvadsån in Halland
 Svartån (Mälaren), Zufluss des Mälaren in Västmanland
 Svartån (Roxen), Zufluss des Roxen in Småland und Östergötland